Tempe kan have flere betydninger:

 Tempe, Arizona, en by i Arizona i USA
 Tempe, Grækenland, en dal i Grækenland
 Tempe, New South Wales, en forstad til Sydney i Australien
 Tempe, Trondheim, en bydel i Trondheim i Norge
 Tempé River, et vandløb i Grenada
 Danau Tempe, en sø i Indonesien